Гидроузел — комплекс или группа гидротехнических сооружений, объединённых по расположению, целям и условиям их работы:

Населённые пункты

Россия 
 Гидроузел — посёлок в Луховицком районе Московской области.
 Гидроузел — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Гидроузел — посёлок в Рузском районе Московской области.
 Гидроузел — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Посёлок гидроузла имени Куйбышева — населённый пункт в городском округе Истра Московской области.